Ahornallee steht für:

 Ahornallee, eine mit Ahornen bepflanzte Allee

 Ahornallee, Naturdenkmal in Regensburg, siehe Liste der Naturdenkmäler der Stadt Regensburg
 Ahornallee, Naturdenkmal in Trebbin, siehe Liste der Naturdenkmale in Trebbin #Märkisch Wilmersdorf
 Ahornallee in Eben, geschützter Landschaftsteil im Bezirk St. Johann im Pongau, siehe Liste der geschützten Landschaftsteile im Bezirk St. Johann im Pongau

 Ahornallee, Straße in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Friedrichshagen
 Ahornallee, Straße in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Westend
 Ahornallee, Straße in Uslar, siehe Liste der Baudenkmale in Uslar

 Ahornallee (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie

Siehe auch:
 Ahornstraße